Babadağ (berg), een berg in de Turkse provincie Muğla
 Babadağ (district), een Turks district in de provincie Denizli
 Babadağ (Denizli), de hoofdplaats van het Turkse district Babadağ
 Babadag (Tulcea), een stad (oraș) in het Roemeense district Tulcea